est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-chloroéthanol, numéro CAS 
 2-chloroéthanol, numéro CAS 
 chlorométhoxyméthane, numéro CAS 
 hypochlorate d'éthyle, numéro CAS